L'équipe de baseball des Pirates de Pittsburgh est une franchise de la Ligue majeure de baseball depuis 1882. Cette page retrace les résultats de l'équipe depuis cette première saison avec l'indication des résultats en saison régulière et ceux enregistrés en phase de play-offs.

Résumé (1882-2010)

Saison régulière 
 129 saisons de Ligue majeure : 9810 victoires pour 9684 défaites (0,503)
 9 titres de Division : 1970, 1971, 1972, 1974, 1975, 1979, 1990, 1991, 1992
 7 titres de Ligue : 1901, 1902, 1903, 1909, 1925, 1927, 1960

Séries éliminatoires 

 9 participations en Série de championnat : 17 victoires pour 25 défaites (0,404), 2 séries gagnées : 1971, 1979
 7 participations en Série mondiale : 23 victoires pour 24 défaites (0,489), 5 séries gagnées : 1909, 1925, 1960, 1971, 1979
 Bilan en séries éliminatoires : 40 victoires pour 49 défaites (0,449)

Saison par saison

Liens externes 
 Statistiques des Pittsburgh Pirates sur Baseball-Reference.com
 Stades et affluences des Pittsburgh Pirates sur Baseball-Reference.com

Pittsburgh Pirates